Вальц () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вальц, Александр Иванович (1790—1864) — русский генерал от артиллерии, инспектор местных арсеналов, член Генерал-аудиториата.
 Вальц, Готтлоб (1881—1943) — немецкий прыгун в воду, призёр Олимпийских игр.
 Вальц, Евгений Виллиевич (род. 1981) — российский актёр, певец.
 Вальц, Карл Фёдорович (1846—1929) — театральный декоратор и машинист сцены Большого театра в 1861—1926 годах.
 Вальц, Кристоф (род. 1956) — австрийский актёр.
 Вальц, Лиза (род. 1961) — американская актриса.
 Вальц, Маркус (род. 1994) — испанский гребец-байдарочник.
 Вальц, Саша (род. 1963) — немецкая танцовщица и хореограф.
 Вальц, Ханс (1883—1974) — немецкий промышленник, помогавший евреям во время Холокоста.
 Вальц, Юрий Владимирович (1897—1942) — советский полковник, комкор.

См. также 
 
 
 Вальцы